In questa lista sono raccolti i calciatori che hanno rappresentato in almeno una partita la Nazionale di calcio del Cile. In grassetto sono indicati i calciatori ancora in attività.

Statistiche aggiornate al 4 luglio 2015.

Bibliografia

Collegamenti esterni 
 
  Chile - Record International Players su Rsssf.com

Cilena
Calciatori della Nazionale cilena